Glory () — девятый студийный альбом американской певицы Бритни Спирс, релиз которого состоялся 26 августа 2016 года на лейбле RCA Records. Певица начала работать над ним в 2014 году, возобновив сотрудничество с RCA Records. Не назначив определённого срока завершения, Спирс продолжала работать над альбомом в течение 2015 и 2016 годов, что, по словам Спирс, предоставило ей возможность «создать один из её любимых альбомов».

Glory получил положительные отзывы музыкальных критиков, которые высоко оценили вокальное исполнение Спирс на альбоме и назвали его самой интересной записью за более чем десятилетие. Также он был включен в списки лучших альбомов на конец года рядом изданий. Альбом дебютировал под номером три в американском чарте Billboard 200 с продажами в  копий в первую неделю согласно эквивалентному альбомному расчёту, включая  копий «чистых» продаж. Он возглавил чарты Чешской Республики, Ирландии, Италии, а также попал в топ-10 чартов еще в 20 странах.

15 июля 2016 года был выпущен первый сингл альбома «Make Me...». Он дебютировал на 17-й позиции в чарте Billboard Hot 100.

Второй сингл «Slumber Party» вышел 16 ноября 2016 года и достиг 86-го места в Billboard Hot 100. Третий сингл «Mood Ring» вышел 10 июля 2020 года, то есть спустя четыре года после релиза альбома.

Также с альбома было выпущено три промосингла — «», «» и «». Они были выпущены до официального релиза альбома. Спирс продвигала альбом выступлениями на различных телешоу, в том числе и на премии MTV Video Music Awards 2016.

Синглы 
15 июля 2016 Бритни Спирс совместно с рэпером G-Eazy выпустила первый сингл с альбома, «Make Me…». Сингл дебютировал под номером семнадцать в американском чарте Billboard Hot 100.

Итоговые списки

Список композиций 

Mood Ring (by Demand) Remixes

Чарты

Еженедельные чарты

Примечания 

Альбомы Бритни Спирс
Альбомы RCA Records
Альбомы, спродюсированные Cashmere Cat